«Life Extension: A Practical Scientific Approach» () — книга 1982 года, в которой популяризируется продление жизни и стимуляция умственной деятельности посредством ноотропов. Авторами книги являются Дерк Пирсон и Сэнди Шоу.

В книге её авторы книги продвигали гипотезу, согласно которой главной причиной старения являются свободные радикалы, и рекомендовали употребление антиоксидантов для предотвращения их предполагаемого вреда. Книга содержит много различных утверждений о методах препятствования старению, улучшения здоровья и внешности.

Особенностью книги является несколько полностраничных фотографий её мужского и женского авторов, Дерка Пирсона и Сэнди Шоу, позирующих в бодибилдерских позах и демонстрирующих впечатляющую мускулатуру для "научных исследователей, ведущих сидящий образ жизни", которую, по их утверждению, они приобрели благодаря ежедневно употребляемым "освобождателям гормона роста".

В 1982—85 годах книга несколько раз переиздавалась (к примеру, , , , ).

Критика 
Видные исследователи старения того времени выразили преимущественно негативные мнения об этой книге.

Леонард Хейфлик охарактеризовал книгу как говорливый, поверхностный взляд на область, добавив, что ему неприятно узнать, что имеется существенное количество людей, принимающих её содержание как руководство к действию. Но одновременно с ним, Денхам Харман, на свободнорадикальную теорию старения которого опиралась книга, выразил мнение, что книга в основном хорошая и добавил, что ему приятно видеть книгу о старении с списке наиоболее продаваемых книг.

 написал, что геронтология всегда была благоприятными охотничьими угодиями для чудаков, шарлатанов, псевдонаучных второстепенных персонажей и просто неправильно информированнх энтузиастов, предлагающих "готовые средства" против старения. … Пирсон и Шоу находятся среди этого длинного списка энтузиастов. … Большая часть книги Пирсона и Шоу основывается на низкокачественных доказательствах и на их субъективных свидетельствах. (Стоит отметить, что некоторое время Роу Уолфорд был партнёром компании Gerontix, продающей препараты для противодействия старению и улучшению здоровья.)

См. также 
 Скорость убегания от старости
 «Отменить старение»
 «Продолжительность жизни: почему мы стареем – и почему мы не должны»

Примечания 

Книги о продлении жизни
Книги 1982 года